Григо́рий Дми́триевич Дубели́р (20 августа (1 сентября) 1874, Санкт-Петербург — 10 сентября 1942, Янгиюль, Ташкентская область, ныне Узбекистан) — российский учёный, специалист по городскому планированию. В 1910-е годы выполнил пионерские исследования по адаптации городской планировки к неизбежному резкому увеличению количества автомобилей.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в семье военного врача.

В 1898 году окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. За смелый и оригинальный дипломный проект «Строительство метрополитена в Москве» был удостоен особой премии.

После окончания работает инженером на строительстве ж/д моста через р. Пахра, помощником заведующего трамвайным отделом в Электротехническом обществе «Унион», принимает участие в строительстве первых электрифицированных подъездных путей Российской империи (ныне Польша): Лодзь - Згерж, Лодзь - Пабьянице, в проектировании трамвая в городах Царицын и Смоленск.

В 1904 году был принят на работу в Киевский политехнический институт. Так как он не имел звания профессора, то университет принял его на должность штатного преподавателя, исполняющего обязанности экстраординарного профессора. При этом ему было поставлено условие защиты диссертации в двухлетний срок. Занимался вопросами городского планирования, в частности, оптимизацией сети автомобильных дорог. В 1910 и в 1912 годах издал две книги — «Планировка городов» и «Городские улицы и мостовые» — ставшими основополагающими трудами в данной области исследований. Совместно с выдающимися немецкими градостроителями Йозефом Штюббеном и Теодором Гекке, а также главным архитектором Хельсинки Бертелем Юнгом в 1913 году участвовал в жюри конкурса проектов расширения Ревеля. Именно он, хорошо представляя сущность городского движения, настоял на исключении идеи подземного движения из программы конкурса. История доказала правильность этого решения: метро в Таллине не было построено и нужды в нём так и не возникло. Много занимался практической деятельностью. В частности, вместе с архитектором Павлом Алёшиным в 1918 году составил проект планировки Мурманска.

С 1916 года был профессором Петербургского института инженеров путей сообщения, с 1930 — Ленинградского автодорожного института, c 1940 — Московского автодорожного института. Участвовал в работе Объединения архитекторов-урбанистов (АРУ).

После Октябрьской революции более не занимался градостроительством и сконцентрировался на исследованиях, посвящённых качеству дорожного покрытия.

Был членом комиссии ГОЭЛРО. Один из авторов раздела об электрификации транспорта, разрабатывал вопрос перевода железных дорог Западной Сибири на электрическую тягу.

1920 - 1923 годы — председатель Высшего технического комитета НКПС (продолжал членство в комитете до 1931 г.). Внес большой вклад в восстановление работы железнодорожного транспорта после Гражданской войны и в дальнейшее развитие его техники. В работе «Ближайшие задачи электрификации железных дорог» (1923 г.) высказал ряд научных соображений о принципах дальнейшего развития электрической тяги.

Впервые в России предложил технические требованию к дорожному покрытию. В 1938 году впервые составил технические условия для строительства дорог и мостов.

В последние годы жизни работал на автодорожном факультете Московского института инженеров транспорта (МИИТ), в Ленинградском автомобильно-дорожном институте (ЛАДИ. Закрыт в 1940 г.). С 1941 года — проректор Московского автодорожного института (МАДИ).

Умер в эвакуации в Янгиюле.

Труды 
 Основные принципы проектирования плана и профиля железных дорог с электрической тягой. (Первая научная работа. Труды Комиссии по рассмотрению вопросов о применении электрической тяги на путях сообщения; № 6, 1904).
 Городские электрические трамваи. 1908 г.
 Планировка городов, Санкт-Петербург, 1910
 Городские улицы и мостовые, Киев, типография Пономарева, 1912, 407 с.
 Грунтовые дороги, их постройка и уход за ними. СПб., 1912 (2-е изд. Киев, 1914).
 Эксплуатация автогужевых дорог, Ленинград, 1934 (в соавторстве).
 Основы проектирования автомобильных дорог, т. 1—2, Москва, 1938—39 (в соавторстве).

Примечания

Источники 
 [bse.sci-lib.com/article033994.html БСЭ]
 Татьяна Александровна Щербинь, Григорий Дмитриевич Дубелир, 1874—1942, Москва, Наука, 1995.
 Е. Кириченко. Градостроительство России середины XIX-начала XX века: Общая характеристика и теоретические проблемы, Москва, Прогресс-Традиция, 2001, ISBN 978-5-89826-083-5

Градостроители России
Градостроители СССР
Преподаватели МАДИ